Ter Haar (geslacht), een Nederlands geslacht 
 Ter Haar (plaats), een plaats in de gemeente Westerwolde (Groningen)